Skup vozila je motorno vozilo i priključno vozilo koja u prometu na cestama sudjeluju kao cjelina.

Cestovna vozila